Río James hace referencia a varios artículos:

Ríos
 Río James (Alberta), en Canadá;

En Estados Unidos
 Río James (Dakotas), afluente del río Misuri, que discurre en ambas Dakotas;
 Río James (Virginia), discurre por Virginia;
 Río James (Misuri), discurre por Misuri
 Río James (Texas)

Divisiones administrativas
 James River (Nueva Escocia), comunidad rural en Nueva Escocia, Canadá;

Música
 James River (álbum), de la cantante estadounidense D'Angelo;
 James River, canción de Merle Kilgore

Además
 James River (Amtrak), tren de pasajeros a lo largo del río James de Virginia;
 James River, compañía papelera, más tarde renombrada Fort James y adquirida por Georgia-Pacific.